

Кантрі-Клаб — селище, штат Міссурі
 Кантрі-Клаб — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Кантрі-Клаб — переписна місцевість, штат Флорида